Shardik ist

 der Titel eines Romans von Richard Adams aus dem Jahr 1974, siehe Shardik (Roman)
 eine Figur aus dem Dunkler-Turm-Zyklus von Stephen King, siehe Tot (Roman)